Курьер (фильм, 1986) — фильм Карена Шахназарова (СССР).
 Курьер (фильм, 1988) — фильм с Гэбриэлом Бирном в главной роли (Ирландия).
 Курьер (фильм, 2010) — голливудский фильм с Эдрианом Броуди в главной роли.
 Курьер (фильм, 2012) — американский (США) фильм с Джеффри Дином Морганом в главной роли.

См. также 
 Брокер (фильм) — американский (США) фильм 1985 года о курьерах.